Иван Лапшов:
 Лапшов, Иван Александрович (род. 1999) — российский футболист.
 Лапшов, Иван Антонович (1917—1978) — Герой Советского Союза.